

Cinema 
 I predoni della prateria (The Lone Star Ranger) – film del 1919 diretto da J. Gordon Edwards
 The Lone Star Ranger – film del 1923 diretto da Lambert Hillyer
 The Lone Star Ranger – film del 1930 diretto da A.F. Erickson

Letteratura 
 Il ranger del Texas (The Lone Star Ranger) – romanzo di Zane Grey del 1915